Liedjes
 Love & peace (Tokio) (1999), een lied van de Japanse band Tokio
 Love & peace (Sifow) (2006), een lied van de Japanse zanger Sifow
 Love & Peace! Hero ga Yattekita (2005), lied van de Japanse popgroep Morning Musume (B-kant van The Manpower!!!)
Albums
 Love and peace: Burning Spear live! (1994), muziekalbum van de Jamaicaanse reggaezanger Burning Spear
 Love & peace (Elvin Jones-McCoy Tyner Quintet) (1982), muziekalbum (jazz) van het Amerikaanse Elvin Jones-McCoy Tyner Quintet
 Love & peace (Girls' Generation) (2013), muziekalbum van de Japanse muziekgroep Girls' Generation
 Love & peace (Emi Tawata) (2008), muziekalbum van de Japanse zangeres Emi Tawata
 Love & peace (Ray Charles) (1978), muziekalbum van Amerikaanse zanger Ray Charles
Films
 Love & peace (2015), Japanse film van regisseur Sion Sono

Zie ook 
 Peace and love (doorverwijspagina)
 One Love Peace Concert, een concert in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston dat plaatsvond op 22 april 1978